Moderne femkamp under sommer-OL 2020 for damer blev afholdt i Musashino Forest Sports Plaza og Tokyo Stadium den 5. og 6. august 2021..

Resultater

Referencer 

Moderne femkamp under sommer-OL 2020